Pão de Açúcar, comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
 Pão de Açúcar, nome in lingua portoghese del Pan di Zucchero, montagna di Rio de Janeiro
 Pão de Açúcar, catena di supermercati brasiliana
 Grupo Pão de Açúcar, società brasiliana che detiene la catena di supermercati sopracitati

Film
Pão de Açúcar – film del 1964 diretto da Paul Sylbert
Pão de Açúcar – cortometraggio del 1996 diretto da João Emanuel Carneiro